Regeringen Brundtland kan syfta på:

 Regeringen Brundtland I, norsk regering 1981
 Regeringen Brundtland II, norsk regering 1986–1989
 Regeringen Brundtland III, norsk regering 1990–1996